Miejscowości w Polsce
 Biała Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część miasta Lubliniec w woj. śląskim w pow. lublinieckim, w gminie Lubliniec
 Biała Kolonia – wieś w woj. wielkopolskim w pow. konińskim, w gminie Grodziec
 Biała-Kolonia – część wsi Biała w woj. łódzkim w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów